Никита Поздняков:
 Поздняков, Никита Викторович (род. 1985) — певец, композитор и саунд-продюсер, поэт, актёр российских рок-опер.
 Поздняков, Никита Юрьевич (род. 1987) — омский Art Brut художник, примитивист.